Karveno ist der Familienname folgender Personen:

 Wally Karveno (1914–2015), deutsch-französische Pianistin, Komponistin und Autorin